Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2012 spelades i Finland och Sverige 4–20 maj 2012 och var den 76:e VM-turneringen för herrar arrangerad av Internationella ishockeyförbundet (IIHF). Spelorter var Helsingfors och Stockholm. Detta var det andra VM:et genom tiderna som arrangerades av flera värdländer; det första var VM 1930 som delades mellan Frankrike, Tyskland och Österrike.

På sitt möte i Moskva den 11 maj 2007 beslutade International Ice Hockey Federation att Helsingfors och Tammerfors/Esbo skulle vara spelorter. Senare ändrades det till att VM skulle spelas i Helsingfors och Åbo.

I maj 2009 beslutades att den grupp som Sverige tillhör, samt två kvartsfinaler, skulle spelas i Sverige. Den grupp som Finland tillhör, samt två kvartsfinaler, semifinaler och medaljmatcher, skulle spelas i Helsingfors.

Världsmästare 2012 blev Ryssland som därmed vann sin fjärde titel sedan 1991, eller tjugosjätte om man räknar med resultaten innan Sovjetunionen föll samman. Laget vann samtliga matcher och stor hjälte var Jevgenij Malkin som utsågs till mest värdefulla spelare, vann skytteligan och blev uttagen i "all star team".  Malkin hade tidigare under säsongen vunnit skytteligan i NHL och nu i VM, detta hade tidigare endast Wayne Gretzky klarat av 1982. Ryssland slog överraskningslaget Slovakien i finalen med 6-2. Tjeckien erövrade bronsmedaljerna före hemmanationen Finland. Negativa överraskningar stod lagen från Kanada och Sverige för, som bägge åkte ut i kvartsfinal.

Publikmässigt blev turneringen under förväntan. Matcherna sågs av 450 000 åskådare. Man hade räknat med att slå rekordet från Tjeckiens VM 2004 på 552 000 åskådare. I Stockholm sågs matcherna av 149 363 åskådare, vilket var långt under målet på 250 000. Höga biljettpriser ansågs vara en viktig orsak till att man inte nådde målet. Paketpriset för en biljett till tre matcher gick på mellan 895 och 2 995 kronor. Biljetter till endast en match gick inte att köpa. Efter en första omgång med väldigt få åskådare backade det svenska ishockeyförbundet och sålde biljetter till enskilda matcher. Efter ytterligare några dagar utan ökad publiktillströmning sänkte man till slut priserna överlag. Globen blev fullsatt vid endast två tillfällen.

VM i de lägre divisionerna avgjordes i olika perioder under april 2012:

 Division I, grupp A i Ljubljana, Slovenien under perioden 15–21 april 2012.
 Division I, grupp B i Krynica-Zdrój, Polen under perioden 15–21 april 2012.
 Division II, grupp A i Reykjavik, Island under perioden 12–18 april 2012.
 Division II, grupp B i Sofia, Bulgarien under perioden 2–8 april 2012.
 Division III i Erzurum, Turkiet under perioden 15–21 april 2012.

Slutställning

VM 2012

Omröstningen
Den 29 augusti 2006 meddelades att Danmarks Ishockey Union ansökte, men ansökan drogs tillbaka den 4 januari 2007. Inför omröstningen drog även Tjeckien och Ungern tillbaka sina ansökningar.

I maj 2009 beslutades att den grupp som Sverige tillhör, samt två kvartsfinaler, skulle spelas i Sverige.

Kvalificerade lag
Följande sexton lag var kvalificerade för spel i VM:s toppdivision. Tretton lag kom från Europa, två nationer representerade Nordamerika och ett lag kom från Asien.

Asien
^
Europa
*
*
*
†
*
*
^

*
*
*
*
†
*
Nordamerika
*
*

* = Automatiskt kvalificerade lag genom att placera sig bland de 14 första lagen i VM i ishockey 2011
^ = Kvalificerade genom att vinna Division I vid VM i ishockey 2011
† = Värdnationer och automatiskt kvalificerade

Nytt format

Inför VM i Sverige och Finland 2012 och 2013 infördes ett nytt spelformat, med 16 deltagande landslag indelade i två grupper med åtta landslag vardera som alla mötte alla en gång, varefter de fyra bäst placerade i varje grupp, som redan mött varandra i en match, fick möta varandra en gång till i kvartsfinal som då spelades inom gruppen, det för att öka spänningen i en redan viktig match och låta landslagen slippa byta spelort. De som vann kvartsfinalerna i Stockholm 2012 respektive Helsingfors 2013 fick dock byta spelort för att möta ett lag från den andra gruppen i semifinalen. Det sämst placerade landslaget i gruppen flyttades direkt ned till Division I grupp A och ersattes av vinnaren och tvåan i Division I grupp A.

Inför 2014 ändrades dock formatet så att de fyra bäst placerade landslagen i gruppen fick spela kvartsfinal mot de fyra bäst placerade i den andra gruppen istället för att spela kvartsfinal inom samma grupp.

Spelartrupper

Varje spelartrupp inför VM i ishockey skulle innehålla minst femton utespelare samt två målvakter, eller maximalt tjugotvå utespelare och tre målvakter.  Alla sexton deltagande nationslag skulle via sina respektive ishockeyförbund presentera sina laguppställningar innan VM-organisationens första möte. Spelare kunde sedan läggas till under hela turneringen till dess man uppnått maximalt antal spelare.

Spelorter
Första omgångens gruppspel var uppdelat på två orter där Hartwall Arena, Helsingfors var spelplats för grupp A. Globen, Stockholm, var spelplats för lagen i grupp B.

Slutspelet avgjordes i kvarts-, semi- och final, där två kvartsfinaler spelades i Hartwall Arena, Helsingfors, och två kvartsfinaler spelades i Globen, Stockholm.
Semifinaler och finalmatcher spelades i Hartwall Arena i Helsingfors.

Resultattabeller

Siffrorna inom parentes anger lagets placering på IIHF:s världsrankinglista 2011.

Gruppspel
Matcherna i grupp H spelades i Helsingfors, medan matcherna i grupp S avgjordes i Stockholm.

Grupp H 
Grupp H spelades i Helsingfors.

Matchresultat 
Alla tider är angivna i lokal tid (UTC+3).

Grupp S 
Grupp S spelades i Stockholm.

Matchresultat 
Alla tider är angivna i lokal tid (UTC+2).

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler 
 
Alla tider är angivna i CET.

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning

 och  flyttades ned till Division I Grupp A till VM 2013 och ersattes i toppdivisionen av  och .

Statistik

Medias All Star Team 
Lista: IIHF
Målvakt:   Ján Laco
Backar:  Zdeno Chára,  Ilja Nikulin 
Forwards:  Jevgenij Malkin,  Henrik Zetterberg,   Patrick Thoresen
Mest värdefulle spelare (MVP):  Jevgenij Malkin

Bästa spelare utsedda av direktoratet 
Lista: IIHF
Bästa målvakt:  Ján Laco
Bästa försvarare:  Zdeno Chára
Bäste forward:  Jevgenij Malkin

Poängliga 

I tabellen nedan redovisas utespelarnas poängresultat, sorterat i första hand på högst antal gjorda poäng, därefter på högst antal mål och i sista hand på minst antal spelade matcher. Spelare med de tio bästa poängresultaten redovisas i tabellen, om flera spelare hamnar på samma antal poäng ska samtliga dessa ingå i statistiken. 

Förklaringar: GP: Spelade matcher, G: Antal gjorda mål, A: Antal assist, Pts: Antal gjorda poäng, PIM: Utvisningsminuter

Senast uppdaterat: 21 maj 2012 kl. 10.23 (CEST) 
Källa: IIHF

Målvaktsliga 
Målvakter som spelat minst 40% av lagets totala speltid kommer med i målvaktsligan. Spelarna är rangordnade i första hand efter högsta räddningsprocent (Sv%), i andra hand lägsta antal insläppta mål (GA) och i tredje hand högsta antal spelade minuter (MINS).

Förklaringar: MINS: Spelade minuter och sekunder, GA: Antal insläppta mål, Sv%: Räddningsprocent, GAA: Antal insläppta mål per match, SO: Antal nollor

 

Senast uppdaterat: 21 maj 2012 kl. 10.31 (CEST) 
Källa: IIHF

Medaljörer

Division I Grupp A

2012 års VM i ishockey 2012 Division I grupp A avgjordes i Ljubljana, Slovenien, mellan 15 och 21 april 2012.

Kvalificerade lag
Följande sex lag var kvalificerade för spel (siffrorna inom parentes anger lagets placering på IIHF:s världsrankinglista 2011):
  (15)
  (18)
  (20)
  (21)
  (22)
  (19)

Resultat
Österrike och Slovenien placerade sig på första och andra plats i gruppen och flyttades upp till toppdivisionen inför VM i ishockey 2013. Ukraina hamnade sist i gruppen och flyttades ned till Division I Grupp B till VM 2013.

Matcher

Alla tider är lokala (UTC+2).

Division I Grupp B
2012 års VM i ishockey 2012 Division I grupp B avgjordes i Krynica-Zdrój, Polen mellan 15 och 21 april 2012.

Kvalificerade lag
Följande sex lag var kvalificerade för spel (siffrorna inom parentes anger lagets placering på IIHF:s världsrankinglista 2011):
  (31)
  (23)
  (25)
  (24)
  (28)
  (34)

Resultat
Sydkorea vann gruppen och flyttades upp till Division I Grupp A inför VM 2013. Laget som placerade sig sist i gruppen, Australien, flyttades ned till Division II grupp A.

Matcher
Alla tider är lokala (UTC+2).

Division II Grupp A
2012 års VM i ishockey 2012 Division II grupp A avgjordes i Reykjavik, Island, mellan 12 och 18 april 2012.

Kvalificerade lag
Följande sex lag var kvalificerade för spel (siffrorna inom parentes anger lagets placering på IIHF:s världsrankinglista 2011):
  (29)
  (26)
  (27)
  (38)
  (30)
  (36)

Resultat
Estland vann gruppen och kom att flyttades upp till Division I grupp B inför VM i ishockey 2013. Nya Zeeland placerade sig på sjätte plats och kom att flyttades över till Division II Grupp B.

Matcher
Alla tider är lokala (UTC±0).

Division II Grupp B
2012 års VM i ishockey 2012 Division II grupp B avgjordes i Sofia, Bulgarien, mellan 2 och 18 april 2012.

Kvalificerade lag
Följande sex lag var kvalificerade för spel (siffrorna inom parentes anger lagets placering på IIHF:s världsrankinglista 2011):
  (35)
  (39)
  (33)
  (32)
  (40)
  (42)

Resultat
Belgien vann gruppen och kom att flyttades över till Division I Grupp A inför VM 2013. Sydafrika placerade sig på sista plats och flyttades ned i Division III inför VM 2013.

Matcher
Alla tider är lokala (UTC+3).

Division III
VM i ishockey Division III avgjordes i Erzurum, Turkiet, mellan 15 och 21 april 2012.

Kvalificerade lag
Följande sex lag var kvalificerade för spel (siffrorna inom parentes anger lagets placering på IIHF:s världsrankinglista 2011):
  (45)
  (41)
  (37)
  (43)
  (44)
  (46)

Resultat
Turkiet vann gruppen och flyttades upp till Division II Grupp B inför VM 2013. Grekland och Mongoliet fick spela kvalmatcher mot Förenade Arabemiraten och Georgien för att försöka kvala in till VM Division III 2013.

Matcher
Alla tider är lokala (UTC+3).

Division I Grupp A 

Division I Grupp A avgjordes mellan 15 och 21 april 2012. Matcherna spelades i Ljubljana, Slovenia.

 — Flyttades upp till toppdivisionen inför VM 2013
 — Flyttades upp till toppdivisionen inför VM 2013

 — Flyttades ned till Division I Grupp B inför VM2013

Tabell

Division I Grupp B 

Division I Grupp A avgjordes mellan 15 och 21 april 2012. Matcherna spelades i Krynica-Zdrój, Polen.

 — Flyttades upp till Division I Grupp A inför VM 2013

 — Flyttades ned till Division II Grupp A inför VM 2013

Tabell

Division II Grupp A

Division II Grupp A spelades mellan 12 och 18 april 2012 i Reykjavik, Island.

 
 — Flyttades upp till Division I Grupp B inför VM 2013

 — Flyttades ned till Division II Grupp B inför VM 2013

Tabell

Division II Grupp B

Division II Grupp B spelades mellan 2 och 8 april 2012 i Sofia, Bulgarien.

 - Flyttades upp till Division II Grupp A inför VM 2013

  
 — Flyttades ned till Division III inför VM 2013

Tabell

Division III

Division III spelades mellan 15 och 21 april 2012 i Erzurum, Turkiet.

 

 — Flyttades upp till Division II Grupp B inför VM 2013

Tabell

Källor

Externa länkar

2012 i Finland
Sport i Sverige 2012
Ishockeysäsongen 2011/2012
Internationella ishockeytävlingar i Finland
2012
Relationer mellan Finland och Sverige
Internationella ishockeytävlingar i Sverige
Internationella sportevenemang i Stockholm
Internationella sportevenemang i Helsingfors
2012 i Slovenien
Ljubljana under 2000-talet
Internationella ishockeytävlingar i Slovenien
Sportevenemang i Ljubljana
2012 i Polen
Internationella ishockeytävlingar i Polen
2012 på Island
Internationella ishockeytävlingar på Island
Sportevenemang i Reykjavik
2012 i Bulgarien
Sportevenemang i Sofia
2012 i Turkiet
Internationella ishockeytävlingar i Turkiet
Helsingfors under 2000-talet